Crivello – strumento usato nell'industria agricola o mineraria

Matematica
Crivello dei campi di numeri generale – algoritmo
Crivello di Eratostene – algoritmo
Crivello di Legendre – metodo più semplice della teoria dei crivelli
Crivello di Sundaram – algoritmo
Crivello quadratico – algoritmo
Teoria dei crivelli – tecniche della teoria dei numeri

Persone
Anthony Crivello – attore e cantante statunitense
Guerrino Crivello – attore italiano
Max Crivello – pittore, illustratore, fumettista e sceneggiatore italiano
Roberto Crivello – calciatore italiano
Vincenzo Crivello – attore italiano

Altro
20690 Crivello – asteroide della fascia principale